Ben Barrington je lahko:
 Ben Barrington (general)
 Ben Barrington (igralec)